Voodoo Chile – Jimi Hendrix által 1968-ban írt és rögzített dal az Electric Ladyland című The Jimi Hendrix Experience lemezről
 Voodoo Child (Slight Return)  – Jimi Hendrix által 1968-ban írt és rögzített dal az Electric Ladyland című The Jimi Hendrix Experience lemezről